Richard Smith peut désigner :
 Richard Smith (?-1612), alias de Richard Newport, avec  Guillaume Scott, bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre sous Jacques  ; fêtés le 30 mai ;
 Richard Smith (1568-1655), vicaire apostolique d'Angleterre ;
 Richard Smith (1886-1937), réalisateur, né  à Cleveland dans l'Ohio, États-Unis ;
 Richard Timothy Smith (1942-), vrai nom de Richard O'Brien, auteur, compositeur et acteur britannique ;
 Richard Norton Smith (1953-), historien et écrivain américain ;
 Richard Smith (1959-), évêque d'Edmonton au Canada ;
 Richard Smith, producteur de cinéma, ayant contribué à Falcon Down (2000) et Daybreak, le métro de la mort (2000) ;
 Richard Smith (1971-), guitariste fingerstyle virtuose né à Beckenham, Kent, Angleterre ;
 Richard Smith (1973-), joueur de rugby à XV international gallois.

Références